Il concorso di Completo si è svolto dal 14 al 18 agosto e ha visto la partecipazione di 75 cavallerizzi.

Risultati
Il punteggio finale è dato dalla somma delle penalità nelle varie competizioni.

Dressage
Il primo turno è stato il Dressage: tutti i partecipanti hanno svolto una serie di movimenti nell'arena, valutati da 3 giudici; il punteggio totale è dato dalla media dei punteggi; per il calcolo della penalità bisogna togliere a 100 il punteggio e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,5.

Cross country
In questo secondo turno gli atleti hanno dovuto superare un percorso ad ostacoli dalla lunghezza di circa 5,57 km; il tempo ottimo per effettuare il percorso è stato stabilito in 9 minuti e 46 secondi: ogni atleta ha ricevuto 4 punti di penalità per ogni secondo oltre questo tempo, fino a un limite massimo di 19 minuti e 32 secondi; altri punti di penalità sono stati attribuiti per disobbedienza del cavallo (20 punti), caduta dell'atleta (65 punti), e caduta del cavallo (eliminazione). I punti di penalità di questo secondo turno sono stati sommati a quelli del Dressage.

Salto
Il terzo turno è stato il salto: ogni atleta ha preso 4 punti di penalità per ogni ostacolo fatto cadere, 4 punti per la prima disobbedienza del cavallo, 8 per la prima caduta del cavaliere e inoltre un punto per ogni secondo in più rispetto al tempo ottimo di esecuzione.

Salto di finale
L'ultimo turno è stato ancora un turno di salto; si sono qualificati 25 atleti, con un massimo di tre per nazione. 4 atleti non si sono qualificati per la presenza di già altri tre compagni di squadra nei primi 25. Il calcolo delle penalità è uguale al precedente turno di salto.

Equitazione ai Giochi della XXVIII Olimpiade